Desa Mojoduwur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mojoduwur (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 111,86), Jawa Timur, 
 Desa Mojoduwur (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 112,32), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar